Hedong Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hedong Qu (härad i Kina, Tianjin), 
 Hedong Qu (härad i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar